Глыбоч () — село в Ралевской сельской общине Самборского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 20 человек. Занимает площадь 1,43 км². Почтовый индекс — 81481. Телефонный код — 3236.

История 
В 1946 г. указом ПВС УССР хутор Колония переименован в Глыбоч.

Ссылки

Примечания